Molekulska formula -{C23H22O6}- se može odnositi na:

 Barbigeron
 Deguelin
 Rotenon